Кенен — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кенен — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.
 Кенен — село в Кордайском районе Жамбылской области.